.de () — национальный домен верхнего уровня для Германии.

Домен .de по количеству зарегистрированных адресов находится на втором-третьем месте, после домена .com и соревнуется с доменом .cn.

Первым доменом был uni-dortmund.de.

26 июня 2006 года был зарегистрирован 10-миллионный адрес в домене .de, им стал huettenberger-case-fabrik.de.

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .de на сайте IANA

Интернет в Германии
Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1986 году в Германии